Opportunity – rover utilizzato per esplorazioni su Marte
 39382 Opportunity – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Opportunity – cortometraggio del 1912 prodotto dalla  Majestic Motion Picture Company
 Opportunity – film del 1918 diretto da John H. Collins